Lucio Annio Fabiano – console romano nel 141
Lucio Annio Fabiano – console romano nel 201